Skaltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skaltjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Skaltjärnen (Hede socken, Härjedalen, 692657-136732), sjö i Härjedalens kommun,  (17,8 ha)
Skaltjärnen (Hede socken, Härjedalen, 692796-139036), sjö i Härjedalens kommun, 
Skaltjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (5,84 ha)
Lill-Skaltjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Skaltjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lill-Skaltjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Skaltjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Skaltjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (16,3 ha)
Skaltjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Stor-Skaltjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (10,8 ha)
Stor-Skaltjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (6,59 ha)
Östra Skaltjärnen, sjö i Åre kommun, 
Skaltjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Skaltjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,26 ha)
Skaltjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (0,5 ha)

Se även
Skalltjärn
Skalstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn